Moser (Mattighofen), een Oostenrijks historisch motorfietsmerk
 Moser (St. Aubin), een Zwitsers historisch motorfietsmerk

Personen met de achternaam Moser 
 Aldo Moser, een Italiaanse wielrenner
 Enzo Moser, een Italiaanse wielrenner
 Diego Moser, een Italiaanse wielrenner
 Edvard Moser, een Noors psycholoog en Nobelprijswinnaar
 Fanny Moser (1872-1953), een Zwitserse zoöloge
 Francesco Moser, een Italiaanse wielrenner
 Franziska Rochat-Moser, een Zwitserse langeaftandsloopster 
 Hans Moser (acteur), een Oostenrijkse acteur
 Hans Moser (politicus), een Zwitserse politicus
 Hans Moser (producent) (* 1944), een Duitse pornoregisseur en -producent
 Hans Moser (ruiter) (1901-1974), een Zwitserse dressuurruiter
 Josef Moser (entomoloog, 1861-1944): beschrijver van vele tropische keversoorten
 Jürgen Moser, een Duits-Amerikaans wiskundige
 Koloman Moser, een Oostenrijkse kunstenaar
 Leonardo Moser, een Italiaanse wielrenner
 May-Britt Moser, een Noors psycholoog en Nobelprijswinnares
 Mentona Moser (1874-1971), een Zwitserse maatschappelijk werkster, communiste en schrijfster
 Moreno Moser, een Italiaanse wielrenner